Djävulsrocka kan avse:

 Djävulsrocka – en stor rocka ''Manta birostris', se Jättemanta 
 Mindre djävulsrocka – en rocka 'Mobula mobular'